

Населені пункти та їхні частини
 Журавиця — гміна в Перемишльському повіті Підкарпатського воєводства
 Журавиця — село в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Журавиця — село в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Журавиця — частина села Кровя-Ґура в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки